Maldon peut faire référence à :
 Maldon est une ville du comté d'Essex (Royaume-Uni) ;
 Le Maldon Town FC est un club de football de l'Isthmian Football League ;
 La bataille de Maldon opposa les Anglo-Saxons aux Vikings en 991 ;
 Maldon est le nom du district non-métropolitain de l'Essex où se situe la ville principale de Maldon ;
 Maldon est également le nom d'une circonscription parlementaire dans l'Essex ;
 Maldon est une ville de l'État de Victoria (Australie) ;
 Maldòn', une chanson (1990) de Zouk Machine présente sur l'album homonyme du groupe, Maldòn'.

Homonymie de toponyme